42. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 4-5 lutego 1939 roku w Rydze, na Łotwie. Były to ostatnie mistrzostwa przed siedmioletnią przerwą spowodowaną II wojną światową. W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m i 5000 m. Alfons Bērziņš został pierwszym Łotyszem, który wywalczył mistrzostwo kontynentu.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 26 łyżwiarzy z 8 krajów. Sklasyfikowanych zostało 25.

Wyniki 
  DNS - nie wystartował

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie www.SkateResults.com 

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1939 w sportach zimowych
1939 w Europie
Łotwa w XX wieku
Łyżwiarstwo szybkie na Łotwie
Sport w Rydze